Nagase bezeichnet:
 Nagase (Ōsaka), einen Fluss in der japanischen Präfektur Ōsaka
 Nagase (Fukushima), einen Fluss in der japanischen Präfektur Fukushima

Nagase ist der Familienname folgender Personen:
 Masatoshi Nagase (* 1966), japanischer Schauspieler
 Jin’en Nagase (* 1943), japanischer Politiker
 Takanori Nagase (* 1993), japanischer Judoka
 Tomoya Nagase (* 1978), japanischer Sänger
 Yōji Nagase († 2012), japanischer Politiker